Wouw steht für:
 Wouw, Dorf in der niederländischen Gemeinde Roosendaal
Träger des Familiennamens:
 Hetty van de Wouw (* 1998), niederländische Radsportlerin
 Rob van de Wouw (* 1975), niederländischer Jazz-Trompeter und Komponist

Siehe auch:
 Wow